Sebo (alfarrabista)
 Sebo (culinária)
 Sebo (medicina)